Fantin ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Fantin-Latour (1836–1904), französischer Maler und Lithograf
 Mario Fantin (1921–1980), italienischer Alpinist und Dokumentarfilmer
 Paolo Fantin (* 1981), italienischer Bühnenbildner
 Pietro Fantin (* 1991), brasilianischer Rennfahrer
 Priscila Fantin (* 1983), brasilianische Schauspielerin